Боровица може да се отнася за:

 Боровица, село в Област Видин;
 Боровица, село в Област Кърджали;
 Боровица, река в Родопите, ляв приток на р.Арда;
 Боровица, туристическа хижа в близост до река Боровица и язовир Кърджали;
 Боровица, язовир на р. Боровица, област Кърджали.